Matra peut désigner :
 Matra, une commune de la Haute-Corse ;
 Le fort de Matra à Aléria, en Haute-Corse 
 les monts Mátra, une chaîne de montagnes hongroise ;
 Matra (entreprise, 1941-2003), une entreprise française, active dans différents métiers, dont l'aéronautique, l'automobile, l'armement (branche fusionnée avec MBDA) ou les télécommunications. Elle est maintenant spécialisée dans les véhicules légers électriques ;
 Matra MS, seul détenteur de la marque Matra dès 2003, rachetée en 2014 par le groupe Easybike, spécialisé dans les vélos à assistance électrique ;
 Matra Sports ;
 Matra, signe diacritique de l’écriture devanagari.